łątka – gatunki z rodziny Łątkowatych rzędu ważki
 łątka – element szkieletu ściany w konstrukcji łątkowo-sumikowej
 PZL SM-4 Łątka
Osoby o nazwisku Łątka
 Jerzy S. Łątka